Флаг сельского поселения Вере́йское — официальный символ муниципального образования «Сельское поселение Верейское» Раменского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 июля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3588.

Флаг муниципального образования сельское поселение Верейское составлен на основе герба сельского поселения Верейское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края две волнистые полосы — широкую (в 3/10 ширины полотнища) голубую и узкую (в 1/10 ширины полотнища) белую. Посередине основной, зелёной части полотнища воспроизведено бело-голубое здание с куполом и шпилями, а посередине голубой полосы — белый круг с двумя отходящими лучами особой формы».

Обоснование символики 
Одной из главных достопримечательностей Верейского поселения является храм Владимирской иконы Божьей матери в селе Быково.

Село Быково, один из самых старинных населённых пунктов Московской области. Первое письменное упоминание о нём встречается в завещании князя Дмитрия Донского. Перед Куликовской битвой, то есть в 1380 году, он завещал «село Быково у озера» своим младшим сыновьям.

Название села своими корнями уходит, как говорят, в седые глубины истории. Скорее всего, своё название село получило от тотемного знака — оберега, который принадлежал одному из родов древнего и довольно многочисленного рода вятичей. Известно, что именно это племя первым стало селиться по берегам реки Москва. Наши прародители считали, что вели свой род от быка — этого мощного животного.

Древние славяне, которые считали, что их род произошёл от того или иного животного, верили в то, что их дом, их изба — есть тело того самого животного. Именно поэтому они любили украшать крыши домов — коньками (тотем — лошади), петушками (тотем — петуха). На самых ранних периодах в качестве украшений крыш служили черепа животных, позднее — это были вырезанные из дерева фигурки.

В селе Быково в верхней части очень многих домов, особенно в центральной части села, где до сих пор живут коренные жители, в третьем и четвёртом поколении, постоянно встречается один и тот же знак — круг, от которого по правую и левую сторону прикреплены горизонтально вытянутые ромбы. Есть много разновидностей данного знака, но общая схема у него одна и та же. При стилизации и упрощении рисунка можно увидеть в данном знаке — бычью голову.

В 1762 году село было пожаловано Михаилу Михайловичу Измайлову (1719—1800), одному из участников дворцового переворота, возвёдшего на престол императрицу Екатерину II. По его заказу в 1789 году известный архитектор В. И. Баженов (автор проекта Кремлёвского дворца) построил в Быкове белокаменную церковь Владимирской иконы Божьей Матери с приделом Рождества Христова в подклети. Изображённый на флаге поселения, храм символизирует духовное возрождение и связь прошлого с настоящим.

Принадлежность к рыбацкой профессии также довольно часто прослеживается в узорах на окнах села Быково в виде волнистых линий символизирующих реку — кормилицу. Эти линии встречаются на окнах домов вместе со знаком — оберегом «бычья голова» и солярным знаком «солнца», которые и стали элементами флага сельского поселения Верейское.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет — символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания 

Здания в геральдике